Franco Caracciolo ist der Name folgender Personen:

* Franco Caracciolo (Dirigent) (1920–1999), italienischer Dirigent
 Franco Caracciolo (Schauspieler) (1943–1992), italienischer Schauspieler